Напрегнатост може да се отнася за:

 Напрегнатост (психология), състояние на психическо напрежение, неспокойство
 В техниката – виж интензитет